

Cinema 
 Quatermass and the Pit – titolo originale del film del 1967 L'astronave degli esseri perduti, regia di Roy Ward Baker

Televisione 
 Quatermass and the Pit – miniserie televisiva del 1958-1959 in sei episodi, trasmessa dal canale BBC One

Letteratura 
 Quatermass and the Pit – titolo originale del romanzo Quatermass e il pozzo di Nigel Kneale, tratto dalla sceneggiatura della serie televisiva trasmessa dalla BBC

Pagine correlate 
 Quatermass